Tomoyasu Kamo, cuisinier japonais
 Tomoyasu Hirose, footballeur japonais
 Tomoyasu Asaoka, footballeur japonais
 Tomoyasu Hotei, chanteur et guitariste japonais

Prénom japonais